Gherasim Emil (1904–1946) költő, újságíró
 Gherasim Emil (1931) költő, író, újságíró, műfordító